Катарина Среботнік і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але цього разу Среботнік вирішила не брати участі.
Суґіяма грала в парі з Моріта Аюмі, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Квета Пешке і Ренне Стаббс.

Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, перемігши у фіналі пару Марія Кириленко і Флавія Пеннетта з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw 

Rogers Cup 2008